CiteScore научного журнала — это численный показатель, отражающий среднее количество цитируемости недавних статей, опубликованных в этом журнале. Данный индикатор был создан в декабре 2016 года издательством Elsevier как альтернатива обычно используемому JCR импакт-фактору (вычисляемому Clarivate). CiteScore основывается на данных, находящися в базе данных Scopus, а не JCR, и учитываются данные за 4 предшествующие года, а не 2 или 5.

Методика расчёта 
В каждый данный год индекс CiteScore журнала определяется как количество цитирований, сделанных в этот год и в три предыдущих, с документов, опубликованных в журнале за эти четыре года, разделённое на общее количество опубликованных документов того же типа в базе данных (статьи, обзоры, документы с конференций, главы книг, документы с данными) в течение этого же самого четырёхлетнего периода:

К примеру, вычисление CiteScore для журнала Ageing Research Reviews за 2019 год:

CiteScore журналов за прошедший год рапортуется только на следующий год, когда все данные, необходимые для рассчётов, становятся известными. Обычно это происходит в конце мая, обычно примерно на месяц ранее, чем становится известен JCR импакт-фактор. После публикации CiteScore любые последующие добавления, исправления и удаления данных не ведут к изменению данной оценки.

Сервис Scopus также занимается прогнозированием CiteScores журналов на следующий год, эти индикаторы обновляются каждый месяц.

Ранее, до 2020 года, CiteScore вычислялся по иной схеме.

CiteScore vs Импакт-фактор 

CiteScore был создан чтобы конкурировать с двухгодичным JCR импакт-фактором, который в настоящее время является наиболее широко использумым журнальным показателем. Разница между ними в следующем:

Также есть различия, связанные с терминологией «количество публикаций» () и «цитируемые сущности» ().

Примечания 

Наукометрия